Baron-Cohen, Baron Cohen är ett efternamn:

Personer med efternamnet
 Erran Baron Cohen
 Sacha Baron Cohen
 Simon Baron-Cohen